Wettinstein, Wettin-Stein oder Wettin-Gedenkstein steht für:
 Wettin-Stein (Eibenstock/Rektorbrücke), Gedenkstein bei Eibenstock
 Wettin-Gedenkstein, Gedenkstein in Radebeul, siehe Weiberstein
 Wettin-Gedenkstein, Gedenkstein im Thümmlitzwald, siehe Thümmlitzwald #Geschichte
 Wettin-Gedenkstein, Gedenkstein im südlichen Zellwald, siehe Zellwald #Wirtschaftliche Bedeutung und Nutzung